Massing peut faire référence à la ville et aux personnes suivantes :

Toponyme 

 Massing, une commune de Bavière (Allemagne).

Patronyme 

 Barbara Massing (1960-), un capitaine allemand ;
 Benjamin Massing (1962-2017), un footballeur camerounais ;
 Hede Massing, née Tune (1900-1981), une actrice autrichienne et espion communiste et soviétique aux États-Unis ;
 Horst Aloysius Massing (1930, Ibbenbüren 2011, Ibbenbüren), un médecin, journaliste et locales allemand ;
 Jean Michel Massing (1948-), un historien d'art français ;
 Michael Massing (?), un essayiste américain ;
 Otwin Massing (1934-), un politologue et sociologue allemand ;
 Paul Wilhelm Massing (1902-1979), un sociologue allemand ;
 Peter Massing (1946-), un politologue allemand ;
 Rune Massing (1980-), un joueur de badminton néerlandais ;
 Wilhelm Massing (1904-1981), un architecte et urbaniste allemand.

Voir aussi